Schyman är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Garry Schyman (född 1954), amerikansk kompositör
 Gudrun Schyman (född 1948), svensk politiker och feminist
 Gunnar Schyman (1919–2004), svensk skådespelare

Se även 

 Schiemann